Preßnitz heißen folgende geographischen Objekte: 
 Preßnitz (Gemeinde Sankt Stefan), Ort bei Sankt Stefan ob Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Přísečnice, ehemalige Stadt in Böhmen, in der Preßnitztalsperre versunken
 Preßnitz (Fluss), im Erzgebirge